Feuerkugel bezeichnet:
 Bolide (Meteor), in der Astronomie ein besonders helles Meteorereignis
 Brandballen, eine historische Brandwaffe
 Feuerkorb in Kugelform
 Regenkugel ein Kriegsfeuerwerkskörper und ehemaliges Kriegsgerät der Artillerie, das Feuer herabregnen lässt

Siehe auch
 Große Feuerkugel (Leipzig), ein im Zweiten Weltkrieg zerstörtes historisches Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
 Feuerkugel vom 21. September 2012, ein Himmelsereignis
 (Europäisches) Feuerkugelnetz zur Beobachtung und Aufzeichnung von hellen Meteoren